Rafael Ramos puede referirse a:

 Rafael Ramos Antúnez (1893-1954), cantaor de flamenco español.
 Rafael Ramos Pérez, (1911-1985), ciclista español.
 Rafael Ramos Morales (1943–2000), dibujante español.
 Rafael Ramos Lozano (1982), futbolista español.
 Rafael Ramos de Lima (1986), futbolista brasileño.
 Rafael Ramos Mata (1992), futbolista mexicano.
 Rafael Ramos Jiménez (1997), futbolista español.
 Rafael António Figueiredo Ramos (1995), futbolista portugués.
 Rafa Ramos (1994), actor español.